Криушино — название населённых пунктов:

Россия 
 Криушино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Криушино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Криушино — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
Криушино-канава